Chesterfield Inlet bezeichnet

 Chesterfield Inlet, Hamlet in Nunavut (Kanada)
 Chesterfield Inlet (Bucht), Bucht an der Hudson Bay